Eugenik steht für:

 Eugenik, Bevölkerungspolitik mit humangenetischer Ausrichtung
 Eugenik (Band), im Jahr 1996 gegründete Pagan-Metal-/Rechtsrock-Band
 Eugenik, Erblehre, Erbpflege, Zeitschrift des eugenisch orientierten Deutschen Bundes für Volksaufartung und Erbkunde (1930–1933)

Siehe auch:

 Nationalsozialistische Rassenhygiene